Filip Uremović (Požega, 11 de fevereiro de 1997) é um futebolista profissional croata que atua como defensor.

Carreira

Cibalia 
Filip Uremović se profissionalizou no Cibalia, em 2014.

Rubin Kazan 
Filip Uremović se transferiu para o Rubin Kazan, em 2018.

Títulos 
 Olimpija Ljubljana
Slovenian PrvaLiga: 2017–18
Slovenian Football Cup: 2017–18

Ligações externas 
 Perfil em Ogol 

Naturais de Požega
Futebolistas da Croácia
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Jogadores da Seleção Croata de Futebol